Макрейнольдс () — шотландская фамилия.

Известные носители 
 Макрейнольдс, Аннемике — американская пловчиха, серебряная медалистка Панамериканских игр по плаванию на 200 м брассом (1999).
  (род. 1965) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
 Макрейнольдс, Гленна (род. 1953) — американская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов Америки за короткую современную серию (1994).
 Макрейнольдс, Джейкоб (род. 1978) — австралийский легкоатлет, серебряный медалист чемпионата Австралии по лёгкой атлетике в тройном прыжке (1999, 2001, 2002).
  (1862—1946) — американский юрист, генеральный прокурор США (1913—1914).
  (род. 1929) — американский блюграсс-музыкант, номинант на премии «Грэмми» за инструментальное исполнение кантри (1980) и блюграсс-альбом (2000).
  (род. 1989) — американский музыкант, лауреат премии «Грэмми» за исполнение в стиле госпел (2021).
 Макрейнольдс, Дэвид (1929—2018) — американский политический и общественный деятель.
  (род. 1959) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1872—1939) — американский политик, член Палаты представителей (1923—1939).
 Макрейнольдс, Тиффани — американская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата США по лёгкой атлетике в помещениях в беге на 60 м с барьерами (2015, 2020).

См. также 
 Рейнольдс, Мак (1917—1983) — американский писатель-фантаст.
  (1935—1991) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.